«Блондинка в законе» может означать:
 «Блондинка в законе» — фильм 2001 года режиссёра Роберта Лукетича
 «Блондинка в законе» — роман писательницы Аманды Браун
 «Блондинка в законе 2» — фильм 2002 года режиссёра Чарльза Хермана-Вёрмфелда, являющийся сиквелом первого фильма
 «Блондинки в законе» — фильм 2009 года, являющийся спин-оффом оригинальных фильмов
 «Блондинка в законе» — американский мюзикл, в основу которого легли одноимённые роман и фильм